Cestos steht für:

 Cestos City, ein Ort in Liberia
 Cestos River, einen Fluss in Liberia
 Kap Cestos, ein Kap in Liberia
 Cestos-Senkwehn-Nationalpark, ein Nationalpark in Liberia